Гана принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) после двенадцатилетнего перерыва, в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1984 года
1980-е годы в Гане